La Balsa kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Alcalá (ort), Valle del Cauca,

Mexiko 

 La Balsa, Omealca, ort, 
 La Balsa, Emiliano Zapata, ort, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar